Ta'anakh (hebreu: תיעניכ) fou una ciutat cananea situada a l'est de Jerusalem. És la moderna Tell Tinik. Al  apareix governada per Talwashur i després per Yashdata.

Ciutats cananees